Eirik Sverdrup Augdal (ur. 20 lipca 1995 w Haugsbygd) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Eirik Sverdrup Augdal pojawił się 7 stycznia 2012 roku w Lygna, gdzie w zawodach juniorskich zajął 58. miejsce w sprincie techniką dowolną. W styczniu 2013 roku wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, zdobywając srebro w tej samej konkurencji i brązowy medal w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme zwyciężył w biegu łączonym, a razem z kolegami z reprezentacji zdobył też złoto w sztafecie. Na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie w 2016 roku był szósty w biegu na 15 km klasykiem oraz dziesiąty na tym dystansie stylem dowolnym. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 1 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 63. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko rok później 6 lutego 2016 roku w Oslo, gdzie bieg na dystansie 50 km techniką klasyczną ukończył na 44. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 28 stycznia 2018 w austriackim Seefeld, gdzie zajął 20. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym ze startu wspólnego.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata 
Augdal nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995